Joe Jones – cantante statunitense
 Philly Joe Jones – batterista statunitense